Суперкубок Італії з футболу 1994 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 серпня між чемпіоном Італії «Міланом» та володарем кубку «Сампдорією». Основний час завершився з рахунком 1-1. У серії пенальті переміг «Мілан» та здобув свій четвертий суперкубок.

Матч

Деталі

1994
1994 у футболі
Серпень 1994
1994 в італійському спорті